Suovajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suovajärvi (sjö, lat 69,46, long 28,75), Lappland, 
 Suovajärvi (sjö, lat 66,28, long 28,63), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar